Aníbal Pinho Freire, homme politique et militaire portugais du .
 António Pinho (1899-1999), footballeur portugais.
 António Avelar de Pinho (1947-), chanteur et compositeur portugais.
 Eduardo Pinho Moreira (1949-), médecin et homme politique brésilien.
 Manuel Pinho (1954-), économiste et homme politique portugais.
 Pedro Pinho (1977-), réalisateur portugais.

Patronyme portugais